Into the West is de naam van 
 Into the West (film), een Amerikaanse film uit 1992
 Into the West (lied), gebruikt bij de aftiteling van de film The Lord of the Rings: the Return of the King uit 2003
 into the West (televisieserie)